Французький турнір () — товариський футбольний турнір у Франції, що проходив у 1988 і 1997 роках. У першому з них брали участь збірні  господарів, Австрії, Швейцарії та Марокко, а в другому збірні: господарів, Бразилії, Англії та Італії.

Переможці турніру 
 1988: Франція
 1997: Англія